Вышесла́в — мужское славянское имя, означающее «выше других своей славой». Женская форма — Вышеслава.

Известные носители имени Вышеслав 
 Вышеслав — князь сербов (768—814)
 Вышеслав Владимирович (ок. 977 — ок. 1010) — князь Новгородский, старший сын Владимира Святого.

Известные носители имени Вышеслава 
 Вышеслава — жена с 1067 года польского князя, позднее короля Болеслава II Смелого, дочь русского князя.

См. также 
 Родовые имена Рюриковичей